Campionatul Mondial de Handbal Feminin pentru Tineret din 2018 a fost a XXI-a ediție a turneului organizat Federația Internațională de Handbal și s-a desfășurat în Ungaria, între 1 și 14 iulie 2018. Competiția a fost câștigată de echipa gazdă, Ungaria, care a învins în finală Norvegia, cu scorul de 28–22. A fost primul trofeu de acest fel obținut de echipa de tineret a Ungariei în istoria sa.

Selecția gazdelor 
Pe 7 noiembrie 2015, Congresul IHF întrunit la Soci, în Rusia, a decis în unanimitate ca Ungaria să primească dreptul de a organiza ediția din 2018 a Campionatului Mondial U20.

Sălile 
Pe 17 februarie, Federația Internațională de Handbal a anunțat că turneul va fi organizat într-un singur oraș, Debrețin. Cele două săli în care se desfășoară competiția sunt Sala Főnix, cu 6.500 de locuri, și Sala Hódos, cu 1.500 de locuri.

Turnee de calificare

Echipe calificate 

1 Bold indică echipa campioană din acel an.
2 Italic indică echipa gazdă din acel an.

Tragerea la sorți 
Tragerea la sorți pentru distribuția echipelor în grupe a avut loc pe 26 aprilie 2018, de la ora locală 13:00, în Basel, Elveția, și a fost transmisă în direct pe pagina oficială și pe canalul pagina Facebook a Federației Internaționale de Handbal. Extragerea a fost efectuată de Per Bertelsen, președintele Comisiei de Competiții a IHF, și de trei oficiali din partea Federației Ungare de Handbal.

Distribuția în urnele valorice 
24 de echipe calificate la turneul final al Campionatului Mondial au fost distribuite în 6 urne valorice în funcție de coeficienții IHF. Rusia, campioană mondială în 2016, Franța și Danemarca, ocupantele locurilor 1 și 3 la Campionatul European U19 din 2017, precum și Ungaria, echipa țării gazde, care a avut dreptul de a-și alege urna valorică, au fost distribuite în prima urnă.

Grupele preliminare 
În urma tragerii la sorți au rezultat următoarele grupe:

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Cupa președintelui

Locurile 21–22

Meciul pentru locurile 21–23

Meciul pentru locurile 21–22

Locurile 17–20

Semifinalele pentru locurile 17–20

Meciul pentru locurile 19–20

Meciul pentru locurile 17–18

Meciurile de clasament pentru locurile 9–16
Cele opt învinse din optimile de finală au fost distribuite conform rezultatelor din grupele preliminare împotriva echipelor clasate pe locurile 1–4.

Clasament

Meciul pentru locurile 15–16

Meciul pentru locurile 13–14

Meciul pentru locurile 11–12

Meciul pentru locurile 9–10

Fazele eliminatorii

Locurile 5–8

Optimile de finală

Sferturile de finală

Semifinalele pentru locurile 5–8

Semifinalele

Locurile 7–8

Locurile 5–6

Finala mică

Finala

Clasament și statistici

Clasamentul final

Premii 
 MVP :  Song Hye-soo
 Cea mai bună marcatoare :  Helena Paulo (73 de goluri)

Echipa ideală 
 Portar:  Polina Kaplina
 Extremă dreapta:  Dorottya Faluvégi
 Inter dreapta:  Line Ellertsen
 Centru:  Henny Reistad
 Inter stânga:  Noémi Háfra
 Extremă stânga:  Emma Friis
 Pivot:  Noémi Pásztor
Sursa: IHF.com

Clasamentul marcatoarelor 
Actualizat pe data de 14 iulie 2018

Sursa: IHF.com

Note

Legături externe 
Pagina oficială a competiției
Competiția pe pagina oficială a IHF

2018 în Ungaria
2018 în handbal
Campionatul Mondial de Handbal Feminin pentru Tineret
Handbal în Ungaria